Селичи — название населённых пунктов в России:

 Селичи — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Селичи — деревня в Верещагинском районе Пермского края.